As eleições nos Estados Unidos em 2006 foram realizadas em uma terça-feira, 7 de novembro de 2006. Todos os 435 vagas na Câmara dos Deputados e um terço do Senado dos Estados Unidos foram disputados nesta eleição, e também 36 governadores. A eleição resultou em uma vitória arrasadora do Partido Democrata, que conquistou a maioria na Câmara de Representantes, no Senado e uma maioria de governadores.

No Senado, os democratas ganharam seis novos assentos e alcançaram a maioria na casa para o último biênio de mandato de George W. Bush. Os democratas também ganharam mais 31 assentos na Câmara. Depois da eleição, Nancy Pelosi se tornou a primeira mulher a presidir a Casa. Nas eleições para governos estaduais, os democratas tiveram um saldo de mais seis vitórias. Os republicanos não conseguiram ganhar nenhum cargo no Congresso ou de governador antes ocupado por democratas. 

Entre as razões para a vitória democrata estão o declínio da popularidade de George W. Bush, a insatisfação com a gestão do governo dos efeitos do furacão Katrina e com a Guerra do Iraque, o início do colapso da bolha imobiliária, que só estouraria um ano depois, a derrota legislativa de Bush na tentativa de privatização da seguridade social, o envolvimento de políticos do Congresso controlado por republicanos no caso Terri Schiavo e uma série de escândalos envolvendo políticos republicanos.

Eleições nacionais 
Os democratas tomaram o controle do Congresso pela primeira vez desde as eleições de 1994, que são lembradas como a "Revolução Republicana". Pela primeira vez, desde a criação do Partido Republicano, em 1854, nenhum republicano conseguiu ganhar nem sequer um assento, na Câmara, Senado ou governo estadual que antes era de um político democrata.

Senado dos Estados Unidos 
As 33 vagas da Classe 1 do Senado foram disputadas na eleição. Os democratas ganharam seis assentos, vencendo os senadores republicanos dos estados: Missouri, Montana, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island e Virgínia. Incluindo Bernie Sanders e Joe Lieberman, dois independentes que disputaram os caucus entre os democratas, o partido Democrata passou a ter uma maioria de 51 a 49 no Senado.

Câmara dos Estados Unidos 
Todos as 435 vagas na Câmara dos Estados Unidos foram disputadas na eleição. Os democratas ganharam o voto popular por uma margem de 8 pontos percentuais e tomaram 31 assentos dos republicanos. 

A eleição tornou Nancy Pelosi (representante democrata pela Califórnia) a primeira mulher, primeira ítalo-americana e primeira californiana a assumir a presidência da Casa .  Keith Ellison (representante democrata por Minnesota) se tornou a primeira islâmica da história a ser eleita para o Congresso americano e Mazie Hirono (representante democrata pelo Havaí) e Hank Johnson (representante democrata pela Geórgia) se tornaram os primeiros budistas num posto de governo nos Estados Unidos.

Eleições nos Estados Unidos em 2006
Eleições em 2006
2006 nos Estados Unidos